Generalporočnik je lahko naziv več vojaških činov v različnih obdobjih nemške vojaške zgodovine:
 Generalporočnik (Kaiserliche Heer)
 Generalporočnik (Reichswehr)
 Generalporočnik (Wehrmacht)
 Generalporočnik (Kriegsmarine)
 SS-Gruppenführer
 Generalporočnik (Volksarmee)
 Generalporočnik (Bundeswehr)

Glej tudi 

 Generalporočnik